

Persone
Caroline Sheen (1976) – attrice e cantante gallese
Charlie Sheen, nome d'arte di Carlos Irwin Estévez (1965) – attore statunitense
Fulton John Sheen, nato Peter John (1895-1979) – arcivescovo cattolico e scrittore statunitense
Gillian Sheen (1928-2021) – schermitrice britannica
Martin Sheen, nome d'arte di Ramón Antonio Gerardo Estévez (1940) – attore e produttore cinematografico statunitense
Michael Sheen (1969) – attore britannico
Ruth Sheen (1952) – attrice britannica
Viktor Sheen, pseudonimo di Vıktor Dundıch (1993) – rapper ceco

Altro
Fabia Sheen – personaggio di Bakugan - Battle Brawlers
Planet Sheen – serie televisiva d'animazione del 2010